Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Tom Okker che hanno battuto in finale Mike Cahill e Colin Dibley 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Ilie Năstase /  Tom Okker (campioni)
 Mike Cahill /  Colin Dibley (finale)

 John Feaver /  Frew McMillan (semifinali)
 Robin Drysdale /  Richard Lewis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1979